ЛЕН Куп победника купова је било европско клупско ватерполо такмичење у организацији ЛЕН. Одржавало се од 1974. до 2003. године.

Окупљао је победнике националних купова држава - чланица ЛЕН-а, односно финалисте уколико су се победници купа истовремено пласирали у Куп европских шампиона / Лигу шампиона.

Победник Купа победника купова играо је са победником Купа шампиона / Лиге шампиона за трофеј Суперкупа Европе. Од 2003. се за трофеј Суперкупа са прваком Европе бори освајач Купа Европе.

Финала

Успешност клубова

Успешност по државама 
 Државе у курзиву више не постоје.

Види још 
 ЛЕН Лига шампиона
 ЛЕН Куп Европе 
 ЛЕН Суперкуп

Спољашње везе 
 Сви победници Купа победника купова

К